David Coudyser, plus connu sous le pseudonyme de Coudy, est un comédien, réalisateur et producteur de télévision français né le  à Lille.

Biographie 
Après l'Académie des Beaux-Arts, il entre à MCM en 1993 comme JRI, cadreur et monteur. Il anime L'incrust, deux heures quotidiennes de direct.  

Il collabore avec Nova Magazine et Radio Nova puis sur la quotidienne de Cauet sur NRJ. 

Il est repéré par José Garcia pour écrire des sketches sur Canal+ puis embauché par Nicolas Plisson dans la cellule créative de Canal+. Il participe notamment à l'écriture de synopsis pour H (série télévisée ). Il réalise Netgame, la première émission consacrée au web pour C: Game One.

Il écrit trois livres publiés chez Michel Lafon : Le guide du frisson, C'est toujours ou jamais, Allo c'est qui?

En 2004, il se produit sur les scènes du Théâtre du Point-Virgule et du Théâtre Clavel avec son one man show et anime l'émission Ça part en live en direct et en prime time sur Game One. Il crée la mini fiction "Le Pitch", l'histoire de deux auteurs qui jouent et miment leurs inspirations face à un producteur. Il crée le concept La Rumeur pour Rire et Chansons qu'il importe en télé sur Canal+ dans l'émission de Karl Zéro, le Vrai Journal où il conçoit également Le vrai débat. Il est directeur d'écriture de la série Muppets TV sur TF1. Il réalise une série de 50 émissions et documentaires aux États-Unis pour NRJ 12. 

En 2007, il lance Ma télé Cartonne diffusé sur France 3 dans une émission présentée par Cyril Hanouna. 

En 2008, il collabore avec Jérémy Ferrari pour qui il coécrit, réalise et produit la série Psyko. Il met en scène au théâtre Point virgule un duo comique Devals et Gaudin, révélation au Festival Juste Pour rire de Montréal. Il est également directeur d'écriture pour Canal+.

En 2009, il crée La Rumeur de Coudy sur France 2 dans L'habit ne fait pas Lemoine animée par Jean-Luc Lemoine.

Il coécrit, réalise et produit une série pour Fabrice Éboué diffusée dans les émissions de Laurent Ruquier sur France 2 dans On n'est pas couché et sur France 4 dans On va se gêner.

Il joue dans le film Rien à déclarer aux côtés de Dany Boon et Benoît Poelvoorde sorti en 2011.

En 2010, il fonde sa société de productions audiovisuelles Once upon a team (OUAT) consacrée aux talents et à la création originale pour la télé, le web, le cinéma, la scène, etc. Il conçoit du contenu innovant pour des marques comme Orange, le parc Astérix, Parrot, entre autres, et écrit des formats télé et des fictions comme DOUD, La Grosse Baffe, VIP, etc.

En 2013, il développe la bible d'une shortcom pour France Télévisions et écrit 36 épisodes de 6 minutes diffusés entre janvier et août 2014.

Il crée What The Fake Show, format hybride mêlant radio, vidéo et spectacle vivant qui met en scène des talents de tous horizons (doublage, théâtre, radio, web, télé, etc).

Il participe au 48H Film Project 2014 avec le court Eiffel Indésirable qui remporte plusieurs prix du meilleur film en festivals.

Il coécrit et réalise 15 parodies pour La grande soirée des parodies TV animée par Arthur sur TF1 en mettant en scène des artistes comme Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Elie Semoun, Claudia Tagbo, Cyril Hanouna, Florent Peyre, Arnaud Tsamere, Michel Boujenah, Chantal Ladesou, et bien d'autres.

Formé aux techniques narratives de John Truby, Jerry Seinfeld, Christopher Vogler et Robert McKee, il fonde Once upon a film (OUAF), nouvelle branche de Ouat dédiée à l'écriture et la réalisation de fictions qu'il inaugure avec le court-métrage George

Son film "George" compte une trentaine de nominations et remporte neuf récompenses dont le prix du public au Sundance Film Festival présidé par Samuel Benchetrit et le prix du meilleur scénario au Festival international du film Fantastique d'Haudincourt.

Il est Président du Jury du Festival Francophone de la Websérie de Toulouse.

Il participe au Festival Nikon avec son film Je suis à l'ouest  finaliste du prix Canal+ et coup de cœur de Cédric Klapish.

David produit, écrit, réalise et interprète les parodies de Coudy Cartonne pour Les Enfants de la Télé animés par Laurent Ruquier sur France 2 depuis 2017.

En 2019, il produit et réalise Purge, un film dénonçant la discrimination envers les LGBT en Tchétchénie, ce qui a sensibilisé la presse avec plus d'une quinzaine d'articles sur la cause.

Depuis 2019, il produit une troupe d'improvisation "Once a Poney Time" qui joue le spectacle "Sabotage" en tournée et à Paris ainsi que la reprise du seul en scène de Guillaume Gallienne Les garçons et Guillaume, à table ! interprété par Maxence Marchand à Paris et en tournée.

Lors du premier confinement en 2020, David crée « The show must go off » une émission dédiée au monde du spectacle et du divertissement qui donne la parole aux métiers de l’ombre et de la lumière avec plus de 85 épisodes en direct notamment durant le Festival d'Avignon de 2021.

Il conçoit le décor de la rubrique "Le TéléChoix" dans Les Enfants de la Télé animés par Laurent Ruquier sur France 2

Il sort un jeu de société "SABOTAGE" décliné du spectacle du même nom avec la troupe "Once a Poney Time" et dont il fait les illustrations.

Il accompagne le spectacle "L'Effet Papillon" du mentaliste Taha Mansour.

Émissions de télévision 

 1994-1996 : L'incrust : auteur et animateur de deux heures de direct tous les jours sur MCM 
 1995-1997 : Réalisateur de reportages sur les coulisses de la radio pour Radiomag sur MCM 
 1998-2000 : Réalisateur de Netgame, la première émission consacrée à Internet sur Game One
 2004 : Auteur et animateur de l'émission  Ça part en live : une heure de direct et en prime time sur Game One. 
 2005-2006 :  Réalisateur de reportages sur les sports extrêmes pour M6 
 2004-2006 : Concepteur et animateur de La Rumeur pour le Vrai Journal de Canal+
 2004-2006 : Concepteur et animateur de Le vrai débat pour le Vrai Journal de Canal+
 2006 : Directeur d'écriture pour TF1
 2006-2009 : Réalisateur d'une cinquantaine d'émissions et documentaires aux États-Unis.
 2007 : concepteur, réalisateur et comédien de Ma télé cartonne diffusé sur France 3 dans l'émission de Cyril Hanouna
 2008-2009 : Réalisateur d'une série de 15 making-of pour la fiction Que du bonheur ! sur TF1
 2008 : Réalisateur d'une série Psyko avec Jérémy Ferrari
 2008 : Directeur d'écriture pour Canal plus 
 2008 : Cocréateur avec Alban Vandekerkove de la série DOUD 
 2010 : Concepteur et animateur de La Rumeur de Coudy diffusé sur France 2 dans L'habit ne fait pas Lemoine animée par Jean-Luc Lemoine.
 2009-2010 : Concepteur et réalisateur des chroniques de Fabrice Éboué dans On n'est pas couché et sur France 4 dans On va se gêner de Laurent Ruquier 
 2011 : Auteur, réalisateur et animateur de La Grosse Baffe pour D8 
 2014 : Scénariste de 36 épisodes de la série Breizh Kiss diffusée sur France 3
 2015 : Coauteur et réalisateur de 14 parodies pour "La grande soirée des parodies TV" animée par Arthur sur TF1
 2017 à aujourd'hui : Auteur, réalisateur, producteur et interprète de Coudy Cartonne dans l'émission Les enfants de la Télé animée par Laurent Ruquier sur France 2
2018 : Concepteur, réalisateur et producteur des "Petits Enfants de la Télé" dans l'émission Les enfants de la Télé animée par Laurent Ruquier sur France 2.

Théâtre 
 1988 à 1994 : Spectacles d'improvisation.
1990 : Mise en scène et jeu "Victor ou les enfants au pouvoir" de Roger Vitrac.
 1995 à 1997 : Sketches dans la troupe du Fieald au Théâtre Trévise.
 2004 à 2005 : One man show au théâtre Clavel et au  Point-Virgule.
 2008 à 2009 : Mise en scène du duo Devals et Gaudin au Point-Virgule.
2017 à 2019 : Management et captations vidéo du spectacle "Denise Jardinière vous invite chez elle", création de Thibaut Boidin
Depuis  2019 : Production du spectacle "Les garçons et Guillaume, à table" de Guillaume Gallienne, interprété par Maxence Marchand
Depuis  2019 : Production du spectacle "Sabotage" de la troupe "Once a Poney time"
Depuis  2022 : Production du spectacle "L'Effet Papillon" du mentaliste Taha Mansour.

Radio et Podcast 
 1990 : Sketches sur Radio Contact à Lille.
 1994 à 1996 : Interventions et prises d'antenne sur plusieurs stations via L'incrust :  Fun Radio, NRJ, RTL, Skyrock
 1997 : écriture et animation :  Nova
 1997 à 1998 : écriture et sketches :  NRJ
 1999 à 2000 : écriture et sketches :  Europe 2
 2004 à 2006 : écriture et animation de la Rumeur : Rire et Chansons
 2013 : Conception et animation de "What The Fake Show"
Depuis 2019 : Production et animation de "The Show must go off"
Depuis 2019 : Chroniques dans "Les Actuvores" sur VL média
Depuis 2021 : Chroniques dans "Instant Geek" sur Twitch
Depuis 2022 : Production de "L'art du mentaliste" avec Taha Mansour
Depuis 2022 : Production de "L'Aftershow" avec la troupe "once a poney time"

Publications 
 1988 à 1992 : Auteur et dessinateur de bandes dessinées pour les magazines "Ebéké Malheur" et "Power Men" 
 1998 : Auteur pour Nova Magazine 
 2001 : Concepteur et auteur du Guide du Frisson qui répertorie tout ce qui fait peur en France publié chez Michel Lafon
 2002 : Auteur de Allô, c'est qui ?  publié chez Michel Lafon
 2003 : Auteur de C'est toujours ou jamais : livre qui dresse la liste de tous les petits malheurs du quotidien d'après la loi de Murphy publié chez Michel Lafon
 2022 : conception et édition du jeu de société "SABOTAGE" décliné du spectacle du même nom avec la troupe "Once a Poney Time"

Filmographie

Acteur au cinéma 
 2011 : Rien à déclarer, de Dany Boon avec Dany Boon et Benoît Poelvoorde
 2014 : Eiffel indésirable de David Coudyser et Valérian Cadici.

Réalisateur 
 Depuis 1990:  Une centaine de contenus audiovisuels pour la télé, le net, les marques (émissions, sketches, fictions, reportages, pubs, clips, etc).
1998 : Les apprentis Super Héros
2008 : Psyko 
2008 : Doud ( en collaboration avec Alban Vandekerkove )
2009 : Fabrice Éboué se rachète
2010 : La Rumeur de Coudy
 2011 : La Grosse Baffe
2014 : Eiffel indésirable ( en collaboration avec Valérian Cadici )
2014 : Le savoir-vivre en attendant la mort 
 2015 : Snap
2015 : La Grande soirée des parodies TV sur TF1
 2016 : George
 2016 : Vivre
 2017 : À l'ouest 
 2018 : Ma Télé Cartonne
 2018 : Les Petits Enfants de la Télé
 2019 : Purge
2020 : Les enfants de la Télé confinés
2021 : Le TéléChoix (direction artistique)

Scénariste 
 1998 : H
 1998 : Les apprentis Super Héros
1999: La Famille Panel
 2008 : Doud
 2008 : Psyko ( co-écriture avec Jérémy Ferrari )
 2008 : Gorg et Lala
2009 : Fabrice Éboué se rachète ( co-écriture avec Fabrice Éboué )
 2013 : Breizh Kiss
 2013 : What The Fake Show
 2014 : La grande soirée des parodies TV sur TF1 ( co-écriture avec Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamere, Yann Stotz)
 2014 : Eiffel indésirable 
2014 : Le savoir-vivre en attendant la mort ( co-écriture avec Thibaut Boidin )
 2015 : Snap
 2016 : George
 2017 : À l'ouest 
 2018 : Coudy Cartonne
2019 : Purge ( co-écriture avec Joss Berlioux )

Producteur 
 1997 : Parazit
 1998 : Les apprentis Super Héros
 2008 : Doud
2008 : Psyko
 2009 : Fabrice Eboué se rachète
 2009 : Ma Télé Cartonne
 2010 : La Rumeur de Coudy
 2011 : La Grosse Baffe
 2014 : Armagedrone
 2014 : Eiffel indésirable
 2014 : Le savoir-vivre en attendant la mort
 2015 : Snap
 2016 : George
 2017 : À l'ouest 
 2018 : Coudy Cartonne
2018 : Les Petits Enfants de la Télé
2019 : Purge
Depuis 2019 : Sabotage
Depuis 2019 : "Les garçons et Guillaume, à table" de Guillaume Gallienne
Depuis 2019 : The show must go off

Distinctions

Récompenses 
 2014 : Prix de la meilleure utilisation de l'accessoire imposé du 48 Hour Film Project pour le film "Eiffel indésirable"
 2015 : Grand prix du Jury au Festival international du programme court d'humour de Marseille pour le film "Eiffel indésirable"
 2015 : Prix du meilleur film au Festival du court d'humour de Meudon pour le film "Eiffel indésirable"
 2016 : Prix du meilleur film au Festival 24 courts du Mans pour le film "Eiffel indésirable" 
 2016 : Prix du public au Festival Sundance pour le film "George"
 2016 : Mention spéciale du jury au Festival Promofest de Madrid pour le film "George"
 2016 : Prix du meilleur court métrage au Hollywood Verge film Festival pour le film "George"
 2016 : Prix du public au Spring short of the Year pour le film "George"
 2017 : Prix du public au ClujShorts International short film festival pour le film "George"
 2017 : Prix du meilleur court métrage à L'Aquila Film Festival pour le film "George"
 2017 : Prix du meilleur scénario au Festival international du film Fantastique d'Haudincourt pour le film "George"
 2017 : Finaliste du prix Canal+ pour le film "À l'ouest" 
 2017 : Prix du meilleur thriller au Mediterranean Film Festival de Cannes pour le film "George" 
 2017 : Grand Prix du festival Retour à l'Anormal de La Rochelle pour le film "George"

Notes et références

Liens externes 
 Sa chaîne YouTube : Au pays de Coudy

Animateur français de télévision
Acteur français de cinéma
Scénariste français de cinéma
Producteur français de télévision
Naissance en novembre 1973
Naissance à Lille
Acteur français de doublage